Statistika Maltese Premier League v sezoně 1971/72.

Přehled 

Hrálo deset týmů, šampionem se stal tým Sliema Wanderers FC.

Tabulka 

Play-off
 Sliema Wanderers FC 2-0 Floriana FC

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1971
Fotbal v Evropě v roce 1972